Националният отбор по футбол на Нидерландия представлява страната в международните футболни срещи. Контролира се от Холандската футболна асоциация.

Световно първенство по футбол 
Нидерландия (Холандия) е участвала на 8 световни първенства по футбол, като дебютира през 1934 г. в Италия. Най-големият успех са трите финала през 1974, 1978 и 2010 г. като и трите са загубени – два от страната-домакин на първенството, съответно ФРГ (1:2) и Аржентина (1:1, 1:3 сл. пр.), а през 2010 г. от Испания (0:1 сл. пр.).

Световен вицешампион – 1974 
През 70-те години холандците практикуват т. нар. тотален футбол, измислен от Ринус Микелс. Като треньор на Аякс, Барселона и Нидерландия той разработва безпрецедентна тактическа схема, основана на идеята за пълна подвижност и универсализъм на играчите. Този модел на играта, наречен „тотален футбол“, осигурява в хода на мачовете ограничена взаимозаменяемост между футболисти от различни роли и дори цели линии, бързото движение на играчите по терена и акцент върху атакуващите действия. От структурирания хаос, съзнателно създаван от холандците, на съперниците им буквално „се завива свят“, и те просто се замайват както при морска болест от калейдоскопичните ритми, които им налагат футболистите на Микелс. Такъв фееричен отбор

може да бъде създаден само при наличието на съответните изпълнители, каквито са имали холандците по това време. Мотор и мозъчен център на „оранжевия часовник“ е неподражаемият Йохан Кройф, наричан „играч-легенда и оркестър“ – един от най-изтънчените виртуози на световния футбол. Той е имал феноменално виждане на играта, великолепна техника и истинска харизма. В екипа, обединен около този гений, са събрани група талантливи и обучени футболисти като Роб Рензенбринк, Йохан Неескенс, Руди Крол и други. Равни на тях по това време в света няма.

В квалификациите за световното първенство оранжевият отбор побеждава съседите от Белгия, както и националните състави на Норвегия и Исландия, и спечелва групата с рекордната обща голова разлика 24:2. На финалния турнир той отново убедително превъзхожда съперниците и уверено достига финала, като последователно побеждава Уругвай с 2:0, България с 4:1, Аржентина с 4:0, ГДР с 2:0 и Бразилия с 2:0. Само шведите успяват да защитят равенство във втория мач на груповата фаза.

Решаващият мач на турнира срещу германския отбор обаче, се превръща в трагедия за холандците. Началото му е безпрецедентно за финален мач. След началния съдийски сигнал холандците бият центъра и си разменят 16 подавания, при които № 14 Кройф се връща в защитата и започва първата атака. След секунди холандският капитан вече напредва към наказателното поле и се врязва в германската отбрана между своя персонален пазач Берти Фогтс и Ули Хьонес. След като навлиза в полето, Хьонес го фаулира – дузпа. Със силен и плътен шут Неескенс неспасяемо вкарва топката по средата на вратата, а германският вратар Сеп Майер плонжира встрани и няма шанс да отрази удара. Още във втората минута от срещата Нидерландия повежда и се приближава до титлата, а германците вече губят с 0:1, без да са играли въобще с топката.

Постепенно обаче немският отбор се съвзема и изравнява играта. Още през първото полувреме той повежда с 2:1 чрез голове на Пол Брайтнер и Герд Мюлер. Цялото второ полувреме холандците владеят инициативата и непрекъснат нападат домакините, които упорито се съпротивляват, но резултатът не се променя. Фогтс играе много твърдо, на моменти дори грубо срещу Кройф и извършва множество тактически нарушения като непрекъснато го фаулира и накъсва играта на оранжевите. Холандският отбор без съмнение се изявява като най-добрият отбор на СП-74, но въпреки това в крайна сметка не става шампион.

След 1978 г. Нидерландия не се класира за световни финали 12 години. През 1990 г. участва на шампионата в Италия, но се представя слабо. След 3 ремита в предварителната група с Египет, Англия и Ейре се класира за осминафиналите, където среща ФРГ, от който губи с 1:2.

През 1994 г. в САЩ, Нидерландия губи от бъдещия шампион Бразилия с 2:3. През 1998 г. Нидерландия достига до 4-то място на шампионата във Франция.

Европейско първенство по футбол 
Нидерландия има 8 участия на Европейски първенства по футбол, като дебютира през 1976 г. в Югославия. Най-голям успех записват през 1988 г. във ФРГ, където стават шампиони, а на полуфинала побеждават домакините с 2:1, като по този начин се реваншират за загубения финал на световното пак тук, през 1974 г. През 2000 г. заедно с Белгия домакинства на 11-о Европейско първенство и достига до полуфинал с Италия, загубен след като изпускат 5 дузпи.

Известни играчи

Идеалният отбор за всички времена

Представяне на големите форуми

Световно първенство по футбол

Европейско първенство по футбол

Почетни листи 
 До 9 декември 2022 г.

Участия

Голмайстори

Състав 
Актуален разширен състав на Холандския национален отбор за финалния мач в турнира Лига на нациите на УЕФА, 6 юни 2019 г.

Екипи

Треньори 
 До 7 декември 2022 г.

България – Нидерландия

Източници

Външни препратки 
 

Нидерландия